Karl Stauffer ist der Name folgender Personen:

* Karl Stauffer (Mediziner) (1870–1930), deutscher Mediziner und Homöopath 
 Karl Stauffer-Bern (1857–1891), Schweizer Maler